Alisson Euler de Freitas Castro, mais conhecido como Alisson (Rio Pomba, 25 de junho de 1993) é um futebolista brasileiro que atua como ponta-esquerda e meia-atacante. Atualmente joga pelo .

Carreira 
Em sua cidade natal, Rio Pomba, atuava pelo América Atlético Clube, onde conquistou vários títulos de categorias de base. Seu primeiro treinador foi Gilson "Pipoca". Aos 13 anos foi para o Fluminense, onde em menos de um mês saiu do time com saudades da família. Aos 14 conheceu o Cruzeiro, onde também não durou pela mudança de direção no time. Disputou uma boa temporada pela Cabofriense até retornar ao Cruzeiro no ano seguinte.

Início no Cruzeiro

Categorias de Base 
Alisson chegou ao clube com 14 anos e ficou nas categorias de base entre 2007 e 2012. Se destacou atuando pela equipe sub-20 do Cruzeiro. Onde conquistou o Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2010 e 2012.

Equipe Profissional 
Em 2013 subiu para o elenco profissional do Cruzeiro.

Marcou seu primeiro gol em jogos oficiais contra a equipe do Tombense, pelo Campeonato Mineiro de 2013.

Mesmo não tendo tantas oportunidades em 2013 fez parte do elenco campeão brasileiro do mesmo ano.

Vasco da Gama 
Em 2013, para adquirir o zagueiro Dedé, o Cruzeiro teve de emprestar a promessa para o Vasco.

Marcou seu primeiro gol com a camisa cruzmaltina na vitória por 2-0 onde sobre o Atlético MG, no Raulino de Oliveira, no dia 05/06.

Após a saída de Paulo Autuori e entrada de Dorival Júnior do comando do Vasco, Alisson perdeu a titularidade e ficou sem jogar. Com isso, Marcelo Oliveira o trouxe de volta ao Cruzeiro depois de 4 meses de empréstimo.

Retorno ao Cruzeiro 
Em 2014, conquistou seu primeiro titulo estadual pelo clube, em cima do maior rival, o Atlético-MG. Participou também da Copa Libertadores da América. E no final do ano conquistou seu segundo brasileiro consecutivo, o quarto na história do Cruzeiro.

Foi titular em várias partidas do segundo turno do Campeonato Brasileiro do mesmo ano, porém com duas lesões na coxa em 2014, não conseguiu ter a sequência que gostaria. Mas Alisson mesmo assim foi muito importante para a campanha da conquista do Tetra.

Em 2016, Alisson conviveu com muitas lesões, mas, sempre que entrou jogou bem.

No ano de 2017 o jogador foi muito importante para o elenco celeste, sendo um dos que mais atuaram. Seja como titular, seja como reserva e entrando no 2º tempo. Alisson sempre mostrou seu bom futebol e raça em campo. Atuando ora pelas beiradas do campo ora pelo centro ou no ataque. Alisson se destacou com gols, bons passes e armações de jogadas.

Em 28 de junho de 2017, Alisson renovou para mais quatro anos. Seu vínculo com o clube celeste, que ia até o meio de 2018, foi prorrogado para junho de 2021.

Grêmio 
Em 31 de dezembro de 2017, Alisson foi contratado pelo . O atleta foi envolvido em uma negociação de troca com o lateral direito Edílson, que trocou o tricolor gaúcho pela equipe azul celeste, depois de uma grande novela envolvendo os dois times.

No ano de 2018, o atleta foi utilizado com frequência como um "12º titular", revezando-se com Ramiro na extrema-direita. Teve gols e atuações importantes na Copa Libertadores da América, especialmente nos jogos contra Estudiantes, quando seu gol marcado nos acréscimos da segunda partida contra a equipe argentina permitiu que o jogo fosse para os pênaltis, disputa que acabou vencida pelo Grêmio, e nos confrontos contra o Atlético Tucumán, nas quartas-de-final do mesmo torneio. Conquistou a Recopa Sul-Americana, sendo titular no decisivo jogo de volta, e o Campeonato Gaúcho, marcando um golaço na segunda partida da final, o qual foi eleito o mais bonito da competição.

Em 2019, com a saída de Ramiro, Alisson tornou-se titular absoluto da posição. Conquistou o bicampeonato gaúcho.

São Paulo

2022 
Em 24 de dezembro de 2021, foi anunciando pelo , assinando contrato por três temporadas.

Foi apresentado pelo Tricolor em 19 de janeiro, em uma coletiva virtual no CT da Barra Funda, assumindo a camisa de número 12 devido a saída do meia Vitor Bueno, anteriormente dono da numeração.

Em 27 de janeiro fez sua estreia na derrota por 2x1 contra o Guarani pelo Paulista, fazendo um bom jogo e quase marcando um belo gol de fora da área.

Em 3 de fevereiro, Alisson marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, na derrota por 4x3 contra o Red Bull Bragantino, em sua 3ª partida pelo clube. Em seus primeiros jogos, Alisson foi um dos principais pontos positivos do time, fazendo boas partidas e demonstrando muita técnica e vontade.

Em 27 de março, Alisson fez uma excelente partida e marcou o segundo gol do São Paulo na vitória por 2x1 sobre o Corinthians no Majestoso, pelas semifinais do Paulistão, ajudando o Tricolor a se classificar para as finais da competição. Na ocasião, após uma roubada de bola no campo de defesa, a equipe construiu uma bela jogada e após Calleri tocar para o meio da área, Alisson se antecipou e finalizou no canto de Cássio.

Em 6 de outubro, marcou o gol da vitória do São Paulo de virada por 2x1 sobre o América, nos minutos finais. Marcou de peixinho após cruzamento de Welington na área.

Seleção Brasileira 
Em 09 de maio de 2014 foi convocado, pelo seu bom rendimento no clube, para a Seleção Brasileira Sub-20, pela primeira vez para disputar o Torneio de Toulllon na França, onde marcou 2 gols em 5 jogos. Também participou em 2014 dos amistosos no Catar pela Seleção Brasileira Sub-21.

Estatísticas

Clubes 
Abaixo estão listados todos os jogos, gols e assistências do futebolista por clubes.

 a. Jogos da Copa do Brasil 
 b. Jogos da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana
 c. Jogos do Campeonato Mineiro, Primeira Liga do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista e Amistosos

Seleção Brasileira 
Abaixo estão listados todos os jogos, gols e assistências do futebolista pela Seleção Brasileira.

Seleção Sub–23

Seleção Sub–20

Títulos 
 Cruzeiro
 Campeonato Brasileiro: 2013, 2014
 Copa do Brasil: 2017
 Campeonato Mineiro: 2014

 Grêmio
 Recopa Sul-Americana: 2018
 Campeonato Gaúcho: 2018, 2019, 2020 e 2021
 Taça Francisco Novelletto: 2020

Base 
 Cruzeiro
 Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20: 2010, 2012

 Seleção Brasileira Sub-20
 Torneio Internacional de Toulon: 2014

Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Futebolistas do São Paulo Futebol Clube
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-21
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-23